Il singolare del Brasil Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gustavo Kuerten era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Rainer Schüttler.

Sjeng Schalken ha battuto in finale 6–2, 6–4, Rainer Schüttler.

Teste di serie 

  Rainer Schüttler (finale)
  Sjeng Schalken (campione)
  Gustavo Kuerten (semifinali)
  Fernando González (primo turno)

 Vince Spadea (quarti)
 Juan Ignacio Chela (secondo turno)
 Flávio Saretta (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Brasil Open 2003
ATP Tour 2003